Неле́динские-Меле́цкие — дворянский род.

 Нелединский-Мелецкий, Александр Юрьевич (1729—1804) —  действительный тайный советник.
 

 Оболенский-Нелединский-Мелецкий, Сергей Платонович (1890—1978) — деятель гостиничного бизнеса, сотрудник Управления стратегических служб США.